Maurren Higa Maggi – lunghista e ostacolista brasiliana
 Oscar Higa – karateka e maestro di karate giapponese
 Rikarudo Higa – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato giapponese
 Teruo Higa – agronomo e microbiologo giapponese